Гюмрийский технологический центр (), также известный как Гюмрийский технопарк, — центр развития информационных технологий, расположенный в Гюмри, втором по величине городе Армении.

История 
Гюмрийский технологический центр был создан в результате сотрудничества правительства Армении, фонда «Инкубатор предприятий» и Всемирного банка. Он разместился в здании бывшего педагогического института, построенного в начале XX века и сильно пострадавшего во время землетрясения 1988 года. Общий бюджет проекта составил около  (). В церемонии открытия технопарка, состоявшейся 13 сентября 2014 года, приняли участие президент Армении Серж Саргсян, вице-премьер Армен Геворгян, министр экономики Карен Чшмаритян, президент фонда «Инкубатор предприятий» Баграт Енгибарян, а также представители властей Ширакской области.

Описание 
Площадь технопарка составляет около 6500 квадратных метров, из которых  используется исключительно в технологических целях. Комплекс включает в себя предусмотренные для предприятий сферы информационных технологий офисные помещения, учебные и научно-исследовательские лаборатории. Также он действует как инкубационный центр для новых и действующих предприятий в сфере ИТ.

Примечания 

Здания и сооружения Гюмри
Организации Гюмри